

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

940-е п. н. е.